Патрик Мэги (, 31 марта 1924; по другим данным — 1922, Арма, Северная Ирландия, Великобритания — 14 августа 1982, Лондон, Великобритания) — ирландский актёр и театральный режиссёр знаменитый главным образом благодаря ролям в картинах Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» и «Барри Линдон», а также сотрудничеству с театральными режиссёрами Гарольдом Пинтером и Сэмюэлом Беккетом.

Биография 
Патрик Джордж Мэги родился в обычной семье и был первым из пяти детей. В середине 1950-х годов начал карьеру актёра. В 1964 году начал работать в Королевском шекспировском театре.

Фильмография

Примечания

Ссылки